Iron Mountain puede referirse a:

 Iron Mountain, ciudad en el estado de Misuri (Estados Unidos).
 Iron Mountain, localidad en el estado de Míchigan (Estados Unidos).
 Iron Mountain, empresa estadounidense de resguardo de documentos, que estaba a cargo del depósito del incendio en Barracas de 2014.